Distrito electoral 10 puede referirse a:
Distrito electoral 10, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 10,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.
Distrito electoral 10, distrito electoral ubicado en el condado de Dawes.